Une Lesbienne est une habitante de Lesbos.
 Une lesbienne est une pratiquante de l'homosexualité féminine, dite lesbianisme ou saphisme.

Une majuscule erronée peut donc provoquer un contresens. La coïncidence entre les deux termes vient des mœurs supposés de Sappho, poétesse de Lesbos.

 Les lesbiennes radicales sont un courant de militantes féministes homosexuelles.
 Lesbiennes à suivre est le titre en français d'une série de bande dessinée d'Alison Bechdel.